Frankrijk heeft in de periode van 1930 en 1938 vier kabinetten-Chautemps gekend. De laatste drie kabinetten waren Volksfrontkabinetten.

Kabinet-Chautemps I (21 februari 1930 - 2 maart 1930)
 Camille Chautemps (PRS) - Président du Conseil (premier) en minister van Binnenlandse Zaken
 Aristide Briand (RS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 René Besnard (PRS) - Minister van Defensie
 Charles Dumont (AD) - Minister van Financiën
 Maurice Palmade (PRS) - Minister van Begrotingszaken
 Louis Loucheur (RI) - Minister van Arbeid, Hygiëne, Welzijnswerk en Sociale Voorzieningen
 Théodore Steeg (PRS) - Minister van Justitie
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Marine
 Charles Daniélou (RI) - Minister van Zeevaart
 Laurent Eynac (RI) - Minister van Luchtvaart
 Jean Durand (PRS) - Minister van Onderwijs en Schone Kunsten
 Claudius Gallet - Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Landbouw
 Lucien Lamoureux (PRS) - Minister van Koloniën
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Julien Durand (PRS) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Georges Bonnet (PRS) - Minister van Handel en Industrie

Kabinet-Chautemps II (26 november 1933 - 30 januari 1934)
 Camille Chautemps (PRS) - Président du Conseil (premier)
 Joseph Paul-Boncour (RS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Defensie
 Georges Bonnet (PRS) - Minister van Financiën
 Paul Marchandeau (PRS) - Minister van Begrotingszaken
 Lucien Lamoureux (PRS) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Eugène Raynaldy (AD) - Minister van Justitie
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Marine
 Eugène Frot (RS) - Minister van Zeevaart
 Pierre Cot (PRS) - Minister van Luchtvaart
 Anatole de Monzie (RS) - Minister van Onderwijs
 Hippolyte Ducos (PRS) - Minister van Pensioenen
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Landbouw
 Albert Dalimier (PRS) - Minister van Koloniën
 Joseph Paganon (PRS) - Minister of Public Works
 Alexandre Israël (PRS) - Minister van Volksgezondheid
 Jean Mistler (PRS) - Minister van Popsterijen, Telegrafie en Telefonie
 Laurent Eynac (RI) - Minister van Handel en Industrie

Wijzigingen
 9 januari 1934 - Lucien Lamoureux (PRS) volgt Dalimier op als minister van Koloniën. Eugène Frot (RS) volgt Lamoureux op als minister van Arbeid en Sociale Zekerheid. William Bertrand (PRS) volgt Frot op als minister van Zeevaart.

Kabinet-Chautemps III (Volksfrontregering) (22 juni 1937 - 18 januari 1938)
Partijen: Parti Radical-Socialiste - Section Française de l'Internationale Ouvrière - Union Socialiste Républicaine - Ligue de la Jeune République

 Camille Chautemps (PRS) - Président du Conseil (premier)
 Léon Blum (SFIO) - Vicepremier
 Yvon Delbos (PRS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 Édouard Daladier (PRS) - Minister van Defensie
 Marx Dormoy (SFIO) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Georges Bonnet (PRS) - Minister van Financiën
 André Février (SFIO) - Minister van Arbeid
 Vincent Auriol (SFIO) - Minister van justitie
 César Campinchi (PRS) - Minister van Marine
 Pierre Cot (PRS) - Minister van Luchtvaart
 Jean Zay (PRS) - Minister van Onderwijs
 Albert Rivière (SFIO) - Minister van Pensioenen
 Georges Monnet (SFIO) - Minister van Landbouw
 Marius Moutet (SFIO) - Minister van Koloniën
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Marc Rucart (PRS) - Minister van Volksgezondheid
 Jean-Baptiste Lebas (SFIO) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Fernand Chapsal (PRS) - Minister of Commerce
 Paul Faure (SFIO) - Minister van Staat
 Maurice Viollette (USR) - Minister van Staat
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Staat
Léo Lagrange (SFIO) - Onderstaatssecretaris van Sport en Lichamelijke Oefening
Philippe Serre (JR) - Onderstaatssecretaris van Arbeid

Kabinet-Chautemps IV (Volksfrontregering) (18 januari 1938 - 13 maart 1938)
Partijen: Parti Radical-Socialiste - Union Socialiste Républicaine - Ligue de la Jeune République

 Camille Chautemps (PRS) - Président du Conseil (premier)
 Édouard Daladier (PRS) - Vicepremier en minister van Defensie en Oorlog
 Yvon Delbos (PRS) - Minister van Buitenlandse Zaken
Philippe Serre - Onderstaatssecretaris voor Buitenlandse Diensten en Immigratie
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Paul Marchandeau (PRS) - Minister van Financiën
 Paul Ramadier (USR) - Minister van Arbeid
 César Campinchi (PRS) - Minister van Justitie
 William Bertrand (PRS) - Minister van Marine
Maurice Delom-Sorbé (JR) - Onderstaatssecretaris van Marine
 Paul Elbel (PRS) - Minister van Zeevaart
 Guy La Chambre (PRS) - Minister van Luchtvaart
 Jean Zay (PRS) - Minister van Onderwijs
 Robert Lassalle (PRS) - Minister van Pensioenen
 Fernand Chapsal (PRS) - Minister van Landbouw
 Théodore Steeg (PRS) - Minister van Koloniën
 Henri Queuille (PRS) - Minister van Openbare Werken
 Marc Rucart (PRS) - Minister van Volksgezondheid
 Fernand Gentin (PRS) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Pierre Cot (PRS) - Minister van Handel
 Georges Bonnet (PRS) - Minister van Staat
 Ludovic-Oscar Frossard (USR) - Minister van Staat

Zie ook
 Camille Chautemps
 Lijst van premiers van Frankrijk

Chautemps